Василий Павлович Флоренский () — советский ученый-геолог, геохимик и петрограф. Кандидат геолого-минералогических наук (1940), доцент. В течение почти четверти века работал на кафедре петрографии осадочных пород Московского нефтяного института, декан геологоразведочного факультета в годы Великой Отечественной войны.

Биография 
Родился Родился  года в городе Сергиев Посад.

В 1928 году поступил на геолого-почвенный факультет МГУ. В 1930 факультет был реорганизован и присоединён ко МГРИ. Выезжал на практику, на разведку вольфрамового месторождения Хосмунский Голец в Забайкалье. В 1931 году проходил практику на Тиманском кряже, работал в отряде Ленинградского геологоразведочного треста. В том же году окончил МГРИ, получив квалификацию инженера-геолога по специальности «Минералогия».

В 1932 году начал работать в Государственном институте редких металлов (ГИРЕДМЕТ). Тогда же становится ассистентом кафедры минералогии и кристаллографии Московского нефтяного института(МНИ). В 1933—1934 работает в составе минералогической группы Таджикско-Памирской экспедиции. Изучает долину реки Варзоб, участвовал в открытии Такобского флюоритового, Сафетдаринского галенитового и Чорух-Дайронского шеелитового месторождений. В 1935 году организовал первую экскурсию студентов геологоразведочного факультета МНИ по Военно-Грузинской дороге, ставшей впоследствии учебной практикой. В 1937 году — участник XVII сессии Международного геологического конгресса (Москва), участие в нефтяной (Бакинской) экскурсии конгресса.

В 1938—1947 годах — декан геологоразведочного факультета МНИ. В 1941—1943 годах был в эвакуации вместе с коллективом института в Уфе. В 1943 году — председатель реэвакуационной комиссии МНИ. В 1946 году начинает систематические исследования по изучению пород фундамента Волго-Уральской области. В 1954 году организует отряд для изучения докембрийских отложений Украинского щита.

Скончался 5 апреля 1956 года в Москве от рака (после непродолжительной и тяжелой болезни), похоронен на Даниловском кладбище.

Семья 
Старший сын православного священника, богослова, религиозного философа, учёного, поэта П. А. Флоренского. Заведующий отделом материаловедения Всесоюзного экспериментального электротехнического института.

Брат геохимика и планетолога К. П. Флоренского

Отец геохимика и петрографа П. В. Флоренского

 Жена (c 1935) — Зарубина, Наталия Ивановна(5/18.09.1909–15.07.1996).

Награды 
 1946, 1950 — ордена «Знак почета».
 1948 — медаль в память 800-летия Москвы
 1945 — медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Примечания

Литература 
 Портретная галерея Российского государственного Университета нефти и газа имени И. М. Губкина, 2010
 Лапинская Т. А., Флоренский П. В. Выдающиеся учёные МИНГ имени И. М. Губкина. Вып. 21: В. П. Флоренский: (1911—1956) / Моск. ин-т нефти и газа им. И. М. Губкина. — М.: Нефть и газ, 1996. — 41 с.

Ссылки 
 Библиография 

Преподаватели Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина
Выпускники МГРИ-РГГРУ
Похороненные на Даниловском кладбище